Pojem Červený kámen je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Červený kámen (Ještěd) – skalní útvar na jihozápadním úbočí Ještědu,
 Červený kámen (Podbeskydská pahorkatina) – kopec (695 m) s lyžařským areálem nedaleko od města Kopřivnice.
 Červený kámen (přírodní památka) - přírodní památka v katastru města Kopřivnice a obce Lichnov

Nebo se může jednat:
 o Červený Kameň – obec na Slovensku v okrese Ilava
 o Červený Kameň (hrad) – slovenský hrad.